Etikettiermaschine bezeichnet:
 Kaltleimetikettiermaschine zum Aufbringen vorgestanzter Etiketten auf Behältnisse
 bestimmte Bauformen von Auszeichnungsgeräten

Siehe auch:
 Etikettierung
 Etikett